Åldertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åldertjärnarna (Hallens socken, Jämtland, 700224-139040), sjö i Åre kommun,  (16,1 ha)
Åldertjärnarna (Hallens socken, Jämtland, 700237-139022), sjö i Åre kommun,  (44,1 ha)

Se även
Aldertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn